Sílvio Pereira ou Silvio Pereira pode se referir a:

Pessoas 
 Silvio Pereira, político brasileiro
 Sílvio Manuel Pereira, futebolista português

Localidades 
 Sílvio Pereira I, bairro do município brasileiro de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais
 Sílvio Pereira II, bairro do município brasileiro de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos